

Sciences humaines et sociales

Ethnologie 
Plusieurs groupes humains sont surnommés « les hommes-fleurs » :
 les Mentawaï, la population autochtone des îles Mentawaï, en Indonésie ;
 une tribu qui habitait originellement Habala, un village de la province de l'Asir, en Arabie saoudite.

Culture et société

Cinéma 
 L’Île aux hommes-fleurs est un film ethnographique de Christian Cascio.
 Miss O'Gynie et les Hommes fleurs est un film belge réalisé par Samy Pavel, sorti en 1974.

Littérature 
 Clara au pays des hommes-fleurs : A la recherche du macaque de Sibérut dans la jungle indonésienne est un livre pour la jeunesse de Sophie Dressler.
 Mentawaï, l'île des hommes fleurs est un livre ethnographique de l'IRD, paru en 2008.
 La Vallée des hommes-fleurs est une nouvelle de Yann Quero, parue en 2017.

Musique 
 L'Homme fleur est un album du groupe de rock français Blankass, sorti en 2003.

Photographie 
 Les Hommes Fleurs sont une exposition photographique présentée en 2016 au Crocoparc Agadir, au Maroc.